Теорема Островского — одна из теорем, названных в честь математика Александра Островского:
 
 Теорема Островского — Адамара